Can Castells o Can Magarola (Canovelles), masia al nucli de Canovelles (Vallès Oriental) 
 Can Castells (Esparreguera), casa rural del municipi d'Esparreguera 
 Can Castells (Gelida), xalet noucentista a Gelida (Alt Penedès) 
 Can Castells (Maçanet de Cabrenys), casa de Maçanet de Cabrenys (Alt Empordà) 
 Can Castells (Torroella de Montgrí), edifici a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) 
 Can Castells (Vidreres), edifici del municipi de Vidreres (Selva) 
 Biblioteca Municipal - Can Castells, biblioteca pública del municipi de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)